Хокејашки турнир на Зимским олимпијским играма 1992. био је седамнаести по реду олимпијски турнир у хокеју на леду у организацији Светске хокејашке федерације (ИИХФ). Турнир се одржао као део програма Зимских игара XVI олимпијаде чији домаћин је био француски град Албервил.  Олимпијски турнир се одржавао од 8. до 23. фебруара 1992. године. 
Репрезентација  Уједињеног тима освојила је олимпијску титулу. Сребрна медаља припала је селекцији  Канаде, док је бронзу освојила репрезентација  Чехословачке.

Најефикаснији играч турнира био је нападач Уједињеног тима Андреј Хомутов са 14 индексних поена (7 голова и 7 асистенција). На укупно одиграних 46 утакмица постигнуто је 316 голова или у просеку 6,87 голова по утакмици.

Квалификације 
У квалификацијама су учествовале репрезентација Пољске као четвртопласирана у групи Б на Светском првенству 1991. године и репрезентација Данске као првопласирана у групи Ц на Светском првенству 1991. године . Квалификације су одржане априла 1991. године. Репрезентација Пољске је победила укупним резултатом 15:9 репрезентацију Данске.

Учесници олимпијског турнира 
На олимпијском турниру је учествовало 12 репрезентација које су обезбедиле учешће на основу пласмана на Светском првенству 1991. године. Учествовале су 10 из Европе и две из Северне Америке. 

 
 
 
  Уједињени тим

Први круг 
У првом кругу репрезентације су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе из обе групе обезбедиле су учешће у четвртфиналу. Четвртопласиране и петопласиране екипе из обе групе учествовале су у доигравању за пласман од 9. – 12. места.

Група А

Група Б 

Због истог броја освојених бодова за пласман репрезентација Канаде, Уједињеног тима и Чехословачке одлучивала је гол разлика из међусобних дуела. Канада +3, Уједињени тим 0, Чехословачка -3.

Завршни круг

Доигравање од 9. – 12. места

9. – 12. место полуфинале

Утакмица за 11. место

Утакмица за 9. место

Завршна рунда

Четвртфинале

Доигравање од 5. – 8. места полуфинале

Полуфинале

Утакмица за 7. место

Утакмица за 5. место

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман и признања

Коначан пласман 
Коначан пласман на олимпијском турниру 1992. био је следећи:

Види још 
 Светско првенство у хокеју на леду
 Хокеј на леду на олимпијским играма

Референце

Спољашње везе 

ЗОИ 1992

Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма
Хокеј на леду на Зимским олимпијским играма 1992.
Спортови на Зимским олимпијским играма 1992.
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у 1992.